Czarnocin peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Czarnocin, gmina 
 Czarnocin, village et chef-lieu de la gmina ci-dessus 

dans la voïvodie de Mazovie
 Czarnocin, village du powiat de Białobrzegi
 Czarnocin, village du powiat de Mińsk 
 Czarnocin, village du powiat de Mława

dans la voïvodie d'Opole  
 Czarnocin, village 

dans la voïvodie de Podlachie
 Czarnocin, village 

dans  la voïvodie de Poméranie
 Czarnocin, village  

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Czarnocin, village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Czarnocin, gmina  
 Czarnocin, village